Sultan – nome proprio di persona arabo maschile
Sultan – città degli Stati Uniti d'America nello stato di Washington
Sultan – comune della Turchia
Sultan – album di Pete Namlook e Burhan Öçal del 1996
Sultan – film diretto da Ali Abbas Zafar del 2016

Persone
Abdullah Sultan – ex calciatore emiratino
Faye Sultan – nuotatrice kuwaitiana
Juma Sultan – percussionista statunitense
Larry Sultan – fotografo e docente statunitense
Léon Sultan – attivista marocchino di origine algerina
Mark Sultan – musicista e produttore discografico canadese
Niv Sultan – attrice e modella israeliana
Rana Sultan – attrice, giornalista e conduttrice televisiva giordana
Wafa Sultan – psicologa siriana
Zuhal Sultan – pianista e attivista irachena